Davy steht für:
 Davy, ein englischer Vor- und Familienname
 Davy (Mondkrater)
 (3605) Davy, Asteroid
 Davy (Roman), Roman von Edgar Pangborn von 1964

Siehe auch:
 Davie (Begriffsklärung)
 Davey